Bourguiba peut faire référence à :

Patronyme 

 Habib Bourguiba (1903-2000), homme d’État tunisien.
 Habib Bourguiba Jr. (1927-2009), homme politique et diplomate tunisien.
 Mahmoud Bourguiba (1909-1956), poète, parolier, journaliste, animateur de radio et auteur tunisien d'émissions littéraires.
 Moufida Bourguiba (1890-1976), première épouse du président tunisien Habib Bourguiba.
 Sadek Bourguiba (1991-), rappeur français.
 Wassila Bourguiba (1912-1999), deuxième épouse du président tunisien Habib Bourguiba.

Toponyme 

 Avenue Habib-Bourguiba, la principale avenue de la ville de Tunis (Tunisie).
 Menzel Bourguiba, une ville du nord de la Tunisie qui dépend du gouvernorat de Bizerte.

Voir aussi 
 Famille Bourguiba